

Cultuur 
 Monument (erfgoed), een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht om de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde;
 Industrieel erfgoed
 Varend monument
 Monument (gedenkteken), een gedenkteken:
 Nationaal Monument op de Dam, het monument op de Dam in Amsterdam
 The Monument, een gedenkteken voor de Grote brand van Londen in 1666

Natuur 
 Natuurmonument
 Aardkundig monument

Plaatsnamen 
 Monument (Colorado), plaats in de Verenigde Staten
 Monument (Oregon), plaats in de Verenigde Staten
 Monument (Pennsylvania), plaats in de Verenigde Staten

Overige 
 Monument (wielrennen), vijf iconische wielerwedstrijden in het wegwielrennen
 Monument (platenlabel), een platenlabel
 Bank en Monument (metrostations), twee metrostations in Londen in één stationscomplex
 Group Monument, een groep van bedrijven actief in de bouwsector
 Monument (The Wounded), een muziekalbum van de Nederlandse gothic-rockband The Wounded uit 2002

Zie ook 
Beschermd stadsgezicht
Beschermd dorpsgezicht